Кон може бити:

 Кон (презиме), презиме
 Кон (занимање), занимање
 Предраг Кон, епидемиолог
 Марко Кон, српски музичар
 Кон (Гар), насељено место у Француској, у департману Гар
 Кон (Горња Марна), насељено место у Француској, у департману Горња Марна
 Кон (Дром), насељено место у Француској, у департману Дром
 Кон (Еро), насељено место у Француској, у департману Еро
 Кон (Жиронда), насељено место у Француској, у департману Жиронда

Види још 
 Списак чланака који почињу са „Кон“